Storhällan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storhällan, Korsholm, Österbotten,  (3 ha)
 Storhällan, Vörå, Österbotten,  (1 ha)

Se även
Storhällen
Storkällan
Storkallan
Storhäran